Damernas linjelopp i landsvägscykling  vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes den 7 augusti 2016 i Rio de Janeiro.

Medaljörer

Startlista

Resultat

Referenser 

Cykling vid olympiska sommarspelen 2016